Сборная Туниса по регби представляет Тунис в международных соревнованиях по регби-15 высшего уровня. Команда играет на международном уровне с 1979 года. Арабская сборная выступает в дивизионе 1A кубка Африки.

История 
Сборная провела первый матч 1 июля 1979 года. Тунисские регбисты встретились с командой Нидерландов и уступили со счётом 0:12. Следующие матчи команда провела с коллективами Югославии, Испании и ФРГ. В игре с испанцами было зафиксировано крупнейшее поражение Туниса в истории (0:62).

Команда продолжила соперничество с указанными оппонентами в начале 80-х годов. Первая победа африканцев пришлась на 1982 год: арабы обыграли португальцев (16:13). В 1982—1983 годах Тунис провёл небольшую беспроигрышную серию. В середине десятилетия регбисты одержали несколько побед. Ближе к концу восьмидесятых коллектив играл с достаточно сильными командами — Италией, Румынией и США. Несмотря на поражения в играх с командами более высокого уровня, арабские спортсмены демонстрировали достаточно качественную игру.

В самом конце десятилетия и начале следующего сборная не показывала выдающихся результатов. В конце 90-х Тунис записал в свой актив ещё несколько победных матчей. В данный период команда играла с такими соперниками, как Зимбабве и Нидерланды.

Команда играла во втором раунде африканского отборочного турнира к чемпионату мира 2007 года. Следующий отборочный цикл тунисцы завершили на втором месте, пропустив вперёд Намибию. Это позволило коллективу сыграть в межконтинентальных стыковых матчах, где арабы, впрочем, крупно уступили Румынии (13:56).

С 2007 по 2012 годы с командой работал выдающийся южноафриканский регбист и чемпион мира 1995 года Честер Уильямс.

Результаты 
По состоянию на 12 марта 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Тунис на RugbyData.com

Тунис
Регби в Тунисе
Сборные Туниса